Olga Viza (Barcelona, 1958), periodista 
 Jesús Viza i Mumbrú (Barcelona, 1890 – 1975), advocat 
 Joan Baptista Viza i Caball (Barcelona, 1884 - 1979), advocat, empresari i polític de filiació carlina